Bouwman ist ein niederländischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Bouwman ist die niederländische Variante des deutschen Familiennamens Baumann.

Namensträger 
 Corry Bouwman (* 1928),  niederländische Schachspielerin, siehe Corry Vreeken
 Eduard J. Bouwman (1936–2006), niederländischer Fotograf
 Emilie Bouwman (* 1943), niederländisches Fotomodell und Modedesignerin
 Erik Bouwman (* 1973), niederländischer Eisschnellläufer und Trainer
 Henk Bouwman (1926–1995), niederländischer Hockeyspieler
 Jan Bouwman (1935–1999), niederländischer Schwimmer
 Koen Bouwman (* 1993), niederländischer Radrennfahrer
 Mies Bouwman (1929–2018), niederländische Fernsehmoderatorin
 Roderik Bouwman (* 1957), niederländischer Hockeyspieler

Siehe auch 
 Bauman, Baumann, Bowman

Weblinks 
 

Familienname
Niederländischer Personenname
Berufsname